Purga – medicamento per l'evacuazione dell'intestino, sinonimo di lassativo
Purga – operazione di allontanamento o eliminazione di persone indesiderabili 
Purga – vento freddo invernale asiatico con caratteristiche simili al buran

Geografia
Purga – cittadina australiana

Altri progetti